Zygodesmus är ett släkte av svampar. Zygodesmus ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Zygodesmus